Caravaggio kan syfta på:

 Caravaggio (1571–1610), en italiensk barockmålare
 Polidoro da Caravaggio (1495–1543), en italiensk konstnär
 12148 Caravaggio − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 

 Caravaggio, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo,